Stockholmsnatt kan vara

Stockholmsnatt (film) –  en svensk film från 1987
Stockholmsnatt (tecknad serie) – en tecknad serie
Stockholmsnatt (TV-serie) – ett TV-program producerat för TV6 från 2011